Анализ списка людей, состояние которых превышает 1 млрд. долл. по результатам 2003 года.
по версии журнала Forbes "The World's Richest People" (2004)

Списки самых богатых людей мира
Миллиардеры